Postojna je lahko:

 Postojna, kraj v Sloveniji
 Občina Postojna
 postojna (ptica): belorepec, ujeda iz družine jastrebov
 Postojna, krater na asteroidu 243 Ida